Chovd kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Chovd, stad och huvudort i provinsen Chovd, 
 Chovd (provins)
 Chovd (distrikt i provinsen Chovd), 
 Chovd, Uvs, distrikt i provinsen Uvs, 

Robotskapade Mongolietförgreningar